Населението на Китай (включващо Макао, Хонконг и Тайван) според преброяването през 2020 година е 1 443 497 378 души, като в районите, които се управляват от централната власт, то е 1 411 778 724 души. Градското население в страната през 2020 година е 901 991 162 души (63,9 %).

Естествен прираст

Възрастов състав 
(2006)
 0 – 14 години: 20,8% (мъже 145 461 833/ жени 128 445 739)
 15 – 64 години: 71,4% (мъже 482 439 115/ жени 455 960 489)
 над 65 години: 7,7% (мъже 48 562 635/ жени 53 103 902)
(2008)
 0 – 14 години: 20,1% (мъже 142 085 665/жени 125 300 391)
 15 – 64 години: 71,9% (мъже 491 513 378/жени 465 020 030)
 над 65 години: 8% (мъже 50 652 480/жени 55 472 661)
(2009)
 0 – 14 години: 19,8% (мъже 140 877 745/жени 124 290 090)
 15 – 64 години: 72,1% (мъже 495 724 889/жени 469 182 087)
 над 65 години: 8,1% (мъже 51 774 115/жени 56 764 042)
(2011)
 0 – 14 години: 16,6%
 15 – 64 години: 72,1% (мъже 495 724 889/жени 469 182 087)
 над 65 години: 11,3%
(2020)
 0 – 14 години: 18%
 15 – 64 години: 68,5%
 над 65 години: 13,5%

Коефициент на плодовитост 
 2007 – 1,75
 2008 – 1,77
 2010 – 1,54
 2020 – 1,30
Най-висок е в Тибет. В Пекин е едва 0,67 (най-ниското за столица на планетата), а в град Джиамису е 0,41 (най-ниското навсякъде и в историята).

Етнически състав 

Основна етническа група са китайците, които съставляват 91,59 % от населението на страната.

Религия 
 57% – изповядващи конфуцианство
 27% – даоисти
 6% – будисти
 2,4% – християни
 1,7% – мюсюлмани

Източници

Външни препратки 
 Информация за малцинствата в Китай

Източници